Эли́забет Родри́гес (; 27 декабря 1980, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Родригес наиболее известна благодаря своей роли Кармен Моралес в дневной мыльной опере ABC «Все мои дети», в котором она снималась с 2008 по 2009 год. Ранее она появилась в нескольких десятках фильмов и телевизионных шоу, таких как «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь» и «Закон и порядок».

Хотя и Родригес сыграла несколько десятков ролей на экране, она добилась наибольшего успеха благодаря своей длительной работе на театральной сцене Нью-Йорка. В 2011 году она номинировалась на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе за своё выступление в бродвейской постановке The Motherfucker with the Hat.Также Родригес снималась в сериалах «Главный подозреваемый» и «Оранжевый — хит сезона». В 2015 году она была приглашена на роль в сериал AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Леманского колледжа